Pasadena har flere betydninger:

Stednavne

Australien 
 Pasadena, South Australia

Canada 
 Pasadena, Newfoundland

USA 
 Pasadena, Californien
 South Pasadena, Californien
 Pasadena, Florida
 South Pasadena, Florida
 Pasadena, Maryland
 Pasadena Hills, Missouri
 Pasadena Park, Missouri
 Pasadena, Texas

Andet 
 USS Pasadena
 USS Pasadena (1918)
 USS Pasadena (CL-65)
 USS Pasadena (SSN-752)
 Pasadena (album)
 Pasadena (tv-serie)